Bee Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bee Island (Sarasota County, Florida)
 Bee Island (Sumter County, Florida)